Cabanelas puede referirse a:

 Cabanelas, freguesia portuguesa del municipio de Mirandela.
 Cabanelas, freguesia portuguesa del municipio Vila Verde.
 Cabanelas, parroquia del municipio de Carballino, Orense, España.